Реймонд Джордж «Рэй» Ламп (, 11 июля 1923, Бруклин, Нью-Йорк, США — 16 января 2015, Минеола, Нью-Йорк, США) — американский баскетболист, чемпион летних Олимпийских игр в Лондоне (1948).

Спортивная карьера 
Участник Второй мировой войны. Окончил Нью-Йоркский университет, где играл за колледж. Выступал за клуб НБА «Нью-Йорк Никс» (1949-52), но также один сезон за «Индианаполис Джетс» (1948-49) и «Балтимор Буллетс» (1952-53). Выступал на позиции защитника, сильной стороной являлась игра в полузащите.

На летних Олимпийских играх в Лондоне (1948) в составе сборной США выиграл золотую медаль.

После окончании баскетбольной карьеры с 1959 г. работал на протяжении почти 50 лет работал директором спортивного клуба Нью-Йорка (NYAC), в его честь на полу спортзала клуба было выгравировано имя спортсмена. Также являлся активным членом американского общества олимпийцев и некоторое время являлся директором американского олимпийского трека Invitational Track Meet. В 2012 г. в качестве почетного гостя был приглашен на летние Олимпийские игры в Лондоне.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 https://www.nytimes.com/2015/01/17/sports/ray-lumpp-who-played-for-knicks-and-ran-a-track-meet-dies-at-91.html?_r=2

Выпускники Средней школы Ньютауна
Баскетболисты США
Игроки «Индианаполис Джетс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Балтимор Буллетс» (1944—1954)
Игроки сборной США по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 1948 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1948 года